Игнасио Аљенде има више значења:

 Игнасио Аљенде (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Игнасио Аљенде, Бенигно Перез (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Игнасио Аљенде (Акапетава), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Игнасио Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Игнасио Аљенде (Гвадалупе Викторија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Аљенде, Лос Аљендес (Инде), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Игнасио Аљенде (Уискилукан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Игнасио Аљенде, Консепсион (Атлекизајан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Игнасио Аљенде (Мескитик де Кармона), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Игнасио Аљенде (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Игнасио Аљенде (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Игнасио Аљенде (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Аљенде (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Аљенде, Чапинго (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Аљенде, Санта Круз (Теапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Аљенде (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Игнасио Аљенде, Естасион Аделаида (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Аљенде, Нуево Сентро де Побласион (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Аљенде (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Игнасио Аљенде, Санта Фе (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Игнасио Аљенде, Сан Анхел (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Игнасио Аљенде (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику